Op Roland Garros 2022 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het dubbelspel donderdag 2 tot en met zondag 5 juni 2022 in het Roland-Garrosstadion in het 16e arrondissement van Parijs.

Toernooisamenvatting 
Aan het toernooi namen voor het eerst zes in plaats van vier teams deel.

De Nederlandse titelverdedigsters Diede de Groot en Aniek van Koot waren als eerste geplaatst, en prolongeerden hun titel. De finale ging tegen het als tweede geplaatste koppel Yui Kamiji en Kgothatso Montjane. De eindstrijd werd in beginsel op zaterdag 4 juni gespeeld, maar deze werd bij een stand van 1–1 in sets door regen onderbroken tijdens de match-tiebreak. De volgende ochtend werd deze match-tiebreak hervat bij een stand van 4–4, waarna de Nederlandse dames (ondanks de koude start) erin slaagden de zege op te eisen. Het was hun elfde gezamen­lijke grandslamtitel, waarvan vijf op rij op Roland Garros. De Groot had daar­naast drie eerdere grandslam­dubbel­spel­titels met andere partners; Van Koot tien.

De derde Nederlandse deelneemster was Jiske Griffioen – zij speelde samen met de Colombiaanse Angélica Bernal. Zij verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema 

 Ranglijstpositie dubbelspel tussen haakjes.
 Beide geplaatste teams kregen een vrijstelling voor de eerste ronde.

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros
 Toernooischema ITF – selecteer women in plaats van men en doubles in plaats van singles

Roland Garros
ITF-toernooi in 2022